Habersbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Habersbrunner (1869–), deutscher Journalist, Mitglied des Reichswirtschaftsrats
 Hellmuth Habersbrunner (1899–1959), deutscher Rundfunkintendant
 Martin Habersbrunner (1819–1886), bayerischer Landwirt und Abgeordneter

Siehe auch:
 Habersbrunn